Nesquehoning, un borough situé à l'ouest du comté de Carbon.
 , un cours d'eau affluent de la rivière Lehigh.
 , une crête houillère séparant les eaux de la vallée de Lehigh au nord de la vallée de la rivière Schuylkill et de plusieurs crêtes, presque parallèles, du .